Андрей Кощеев:
 Кощеев, Андрей Игоревич (род. 1987) — российский баскетболист.
 Кощеев, Андрей Лукич (1903—1955) — советский учёный, лесовод и мелиоратор.